Симбирка:

 Симбирка — подземная река в Ульяновске.
 Симбирка — село, Ижморский район, Кемеровская область
 Симбирка — посёлок, Кизильский район, Челябинская область